Хайлендс () — один из четырёх регионов Папуа — Новой Гвинеи.

Включает в себя:
 Дживака
 Истерн-Хайлендс
 Саутерн-Хайлендс
 Симбу
 Уэстерн-Хайлендс
 Хела
 Энга

Примечания 

Регионы Папуа — Новой Гвинеи